D'Arrest může znamenat:

 Heinrich Louis d'Arrest – dánsko-německý astronom
 D'Arrest (kráter na Měsíci)
 D'Arrest (kráter na Phobosu)